Geografia: 
 Ottawa, la capital del Canadà.
 El riu Ottawa, riu canadenc que marca la frontera entre Ontàrio i el Quebec.

 Etnografia: 
 Els ottawa, poble amerindi de l'Amèrica del Nord d'ètnia algonquina.
 Esdeveniments
Ottawa Comiccon